BY je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Belorusijo.
 IATA oznaka za Britannia Airways.

Glej tudi 

Kratice